Fannin County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Fannin County (Georgie) – okres státu Georgie
 Fannin County (Texas) – okres státu Texas